Päpstin (weibliche Form von „Papst“) steht für:

 Maifreda da Pirovano (?–1300), italienische Nonne und Sektenoberhaupt, siehe Guglielmiten #Geschichte

Die Päpstin steht für:
 Die Päpstin, eine Trumpfkarte des Tarot, siehe Die Hohepriesterin
 Die Päpstin, original Pope Joan, historischer Roman von Donna Woolfolk Cross (1996)
 Die Päpstin (Film), Verfilmung des Romans von Sönke Wortmann (2009)
 Die Päpstin – Das Musical, Musical-Bearbeitung des Romans von Dennis Martin (2011)

Siehe auch:
 Päpstin Johanna (Legendenstoff)
 Papst (Begriffsklärung)